Жіночий турнір з гандболу на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшов на Арені ду Футуру в Ріо-де-Жанейро з 6 серпня по 20 серпня. У змаганнях брали участь 12 жіночих національних збірних.

Груповий етап

Група А 

|}

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Група В 

|}

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця 

Джерело: Rio2016.com

Посилання 

 Офіційна сторінка   
 International Handball Federation  
 European Handball Federation  

2016 у гандболі
2016